Literatura: The Importance of Being Earnest, obra teatral d'Oscar Wilde estrenada el 1895, traduïda al català com La importància de ser Frank
 Cinema: The Importance of Being Earnest és el títol original de les següents adaptacions:
 La importància de ser franc (pel·lícula de 1952), pel·lícula britànica dirigida per Anthony Asquith i interpretada per Michael Redgrave
 La importància de ser franc (pel·lícula de 1992), adaptació dirigida per Kurt Baker
 La importància de ser franc (pel·lícula de 2002), pel·lícula britànico-estatunidenca dirigida per Oliver Parker i interpretada per Rupert Everett i Colin Firth
 The Importance of Being Earnest (Barry), òpera de Gerald Barry (2013)